Rannenberg steht für:

 Rannenberg (Auetal), Ortsteil der Gemeinde Auetal im Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Burg Rannenberg, siehe Randenburg (Spessart)
 Christian Rannenberg (* 1956), deutscher Pianist
 Kai Rannenberg (* 1964), deutscher Informatiker und Hochschullehrer